Unter dem Begriff Paramyxoviren versteht man in der Virologie zwei verschiedene taxonomische Gruppen von Viren:
die Familie Paramyxoviridae
deren ehemalige Unterfamilie Paramyxovirinae